Chevrier ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Chevrier (* 1961), kanadischer Eishockeytorwart 
 Antoine Chevrier (1826–1879), römisch-katholischer Geistlicher und Gründer des Säkularinstituts Prado-Institut; Seliger
 Denis Chevrier (* 1954), französischer Einsatzleiter im Bereich Motoren
 Frédéric Chevrier (19. Jh.), Schweizer Insektenkundler
 Jean Chevrier (1915–1975), französischer Schauspieler
 Jean-François Chevrier (* 1954), französischer Kunsthistoriker, Museumskurator 
 Lionel Chevrier (1903–1987), kanadischer Jurist, Diplomat und Politiker 
 Margot Chevrier (* 1999), französische Stabhochspringerin
 Maurice Chevrier (* 1961), Schweizer Politiker (CVP)
 Philippe Chevrier (* 1960), Schweizer Koch

Chevrier ist der Name folgender Orte:
 Chevrier, Ortschaft in der Gemeinde Anglefort im Département Ain, Frankreich

Siehe auch:
 Chevrière
 Chevrières